«Abre los ojos» puede referirse a:

 Abre los ojos (1997), película dirigida por Alejandro Amenábar.
 «Abre los ojos» (1999), canción de la banda mexicana Zurdok.
 «Abre los ojos» (2009), canción de la banda chilena Kudai.
 Abre los ojos, programa de televisión chileno.